VII-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Сингапуре с 4 по 16 августа 1987 года. В соревнованиях участвовало 14 команд, включая вторую команду Сингапура.

Команды

Китай 
 Сюй Цзюнь
 Е Цзянчуань
 Лян Цзиньжун
 Ли Цзунянь
 Линь Та
 Е Жунгуан

Индонезия 
 Хасан Ардианшах
 Ронни Гунаван
 Эдхи Хандоко
 Чердас Барус
 Syarif Mahmud
 Рубен Гунаван

Сингапур 1 
 Лиан Анн Тан
 Alphonsus Chia
 Chan Peng Kong
 Derrick Heng
 Вон Мэн Кун
 Winston Williams

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1987 год в шахматах